Příjmení Sturm je zkrácená forma latinského jména Sturmius, nese je více různých osobností:

 Eduard Sturm (politik) (1830–1909) – rakouský a český právník a politik německé národnosti
 Heribert Sturm (1904–1981) – městský archivář a ředitel muzea v Chebu, ředitel archivu v Ambergu a zakládající člen a také člen představenstva Collegia Carolina v Mnichově
 Jacques Charles François Sturm (1803–1855) – francouzský matematik
 Johannes Sturm (1507–1589) – protestantský vzdělanec a pedagog
 Josef Sturm (1858–1935) (1858–1935) – rakouský pedagog, malíř a politik německé národnosti z Dolních Rakous
 Josef Sturm (1885–1944) – rakouský římskokatolický kněz a křesťansko-sociální politik
 Marco Sturm (* 1978) – německý profesionální hokejový útočník

 latinská verze
 Sturmius († 779) – německý misionář a mnich benediktin, světec 

 česká verze
 Šturm

 útok (německy)
 Sturm und Drang

Podobný název 
 Storm